Bentheim-Tecklenburg-Rheda ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda (1804–1874), preußischer Generalleutnant
 Peter zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda (1916–1987), deutscher Kaufmann, Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe